Stemberg steht für:
 Stemberg (Berg), ein Berg im Südwesten des Teutoburger Walds

Stemberg ist der Familienname folgender Personen:
 Sascha Stemberg (* 1979), deutscher Koch
 Thomas G. Stemberg († 2015), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Walter Stemberg (* 1951), deutscher Koch

Siehe auch:
 Stenberg, Stemberger